Carballo ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Carballo (Ames), Weiher in Galicien
 Carballo (Galicien), spanischen Kleinstadt in Galicien

Carballo ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Velasco Carballo (* 1971), spanischer Fußballschiedsrichter
 Felipe Carballo (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Ignacio Carballo (* 1994), argentinischer Leichtathlet
 José Rodríguez Carballo OFM (* 1953), spanischer Kurienerzbischof und ehemaliger Generalminister des Franziskanerordens
 Juan Bautista Topete y Carballo (1821–1885), spanischer Admiral und Politiker siehe Juan Bautista Topete
 Julio Adalberto Rivera Carballo (1921–1973), salvadorianischer Politiker
 Néstor Carballo (1929–1981), uruguayischer Fußballspieler
 Ricardo Carballo Calero (1910–1990), spanischer Philologe, Schriftsteller und Hochschullehrer